Brumbung (Jepon)
 Brumbung (Kepung)
 Brumbung (Mranggen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing